Арутю́нова — женская форма армянской русифицированной фамилии .

 Известные носительницы 
 Арутюнова, Диана Артуровна (род. 1988) — украинская шахматистка, гроссмейстер.
 Арутюнова, Каринэ (род. 1963) — украинская и израильская писательница, художница.
 Арутюнова, Нина Давидовна (1923—2018) — российский лингвист.

Составные фамилии 
 Арутюнова-Фиданян, Виада Артуровна (род. 1937) — советский и российский учёный, византинист и арменовед. См. также